Безіменна — річка в Україні, у Любарському районі Житомирської області. Права притока Случі, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 12 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 11,33 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,06 . Річка формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Великого Браталіва. Тече переважно на північний захід через Липне і у селі Коростки впадає у річку Случ, праву притоку Горині.

Цікавий факт 
 Від витоку річки на відстані приблизно 1,34 км проходить автошлях  (автомобільний шлях національного значення на території України, Житомир — Чуднів — Любар — Старокостянтинів — Хмельницький — Ярмолинці — Дунаївці — Кам'янець-Подільський — Хотин — Чернівці).

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Любарського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви